Кадахеј има више значења:
 Кадахеј (Калифорнија)
 Кадахеј (Висконсин)